Questore – magistrato nell'antico Stato romano
Questore – autorità provinciale di pubblica sicurezza della Repubblica Italiana
Questore – carica della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica italiana